John Morton peut se référer à plusieurs personnes :

Arts
John Morton (né 1947), acteur de cinéma américain et cascadeur
John Morton (né 1954), compositeur américain
John Morton (né 1925), syndicaliste et musicien britannique
John Morton, scénariste britannique des années 1990 et réalisateur sur la BBC
John D Morton (né 1953), musicien américain et artiste visuel
John Maddison Morton (1811–1891), dramaturge anglais
J. B. Morton (1893–1979), humoriste britannique et chroniqueur connu sous le nom de Beachcomber

Politique
John Morton, député anglais pour City of York
John Morton (c. 1420–1500), Archevêque de Canterbury et Lord Chancelier d'Angleterre
John Morton (c. 1716–1780), député tory
John Morton (1724–1777), arpenteur américain, a signé la déclaration d'indépendance de la Pennsylvanie
John Morton (1781–1858), homme d'affaires et homme politique en Nouvelle-Écosse
John Elkanah Morton (1793–1835), personnalité politique en Nouvelle-Écosse
John T. Morton (né 1966), directeur du Service de l'immigration et des douanes des États-Unis
John Morton (c. 1627–1699), député pour Poole and Weymouth and Melcombe Regis

Sports
John Morton (né en 1969), entraîneur de football américain
John Morton (né en 1967), joueur de basket-ball américain
John Morton (né en 1942), pilote de course américain
John W. Morton (1879–1950), athlète britannique qui a participé aux Jeux Olympiques de 1908
Johnnie Morton (né en 1971), joueur de football professionnel américain
Jackie Morton (John Morton, 1914–1986), footballeur anglais

Autre
John Morton (né 1933), cognitiviste
John Chalmers Morton (1821–1888), agriculteur britannique et écrivain
John Edward Morton (1924–2011), biologiste néo-zélandais et théologien

Voir aussi
John Murton (1585–1626), cofondateur de la foi baptiste